

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni